Бирал — топоним.

 Бирал — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бирал — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Динаджпур.